Vuottasjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuottasjaure (Gällivare socken, Lappland, 738016-176596), sjö i Gällivare kommun,  (75 ha)
Vuottasjaure (Gällivare socken, Lappland, 747819-167231), sjö i Gällivare kommun,  (2,48 km²)
Vuottasjaure (Gällivare socken, Lappland, 750580-168526), sjö i Gällivare kommun,  (46,6 ha)
Övre Vuottasjaure, sjö i Gällivare kommun,  (25,3 ha)

Se även
Vuotnajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn